UFC on ESPN: Ай vs. Кальвильо (англ. UFC on ESPN: Eye vs. Calvillo, также известно как UFC on ESPN 10 или UFC Vegas 2) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 13 июня 2020 года в спортивном комплексе "UFC APEX" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Синтия Кальвильо победила Джессику Ай единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально этот турнир планировалось провести на "Астана Арена" в Нур-Султане (Казахстан). Однако, 9 апреля президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что, начиная с оригинального UFC 249, все будущие события будут отложены на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Хотя это официально не было объявлено организацией, в качестве заглавного события турнира в Нур-Султане планировался бой в легчайшем весе между бывшим чемпионом WSOF в легчайшем весе и претендентом на чемпионский титул UFC в легчайшем весе Марлоном Мораисом и Петром Яном. После переноса турнира на территорию США в качестве заглавного события нового турнира будет выступать бой в женском наилегчайшем весе между бывшей претенденткой на чемпионский титул Джессикой Ай (#1 в рейтинге) и Синтией Кальвильо (#10 в рейтинге минимального веса), дебютирующей в наилегчайшем весе.

Кард турнира включал в себя поединки, а также отдельных бойцов, которые были перенесены из других, ранее отмененных, событий, в том числе:

 Бой в среднем весе между Карлом Роберсоном и Марвином Веттори (сначала был запланирован на отменённом UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне, потом на обновлённом UFC Fight Night 171 13 мая в Джэксонвилле, с которого Роберсон снялся из-за проблем, связанных с его неудачной весогонкой);
 Бой в женском легчайшем весе между Джулией Авила и Карол Роса. Ожидалось, что пара встретится на UFC Fight Night: Майя vs. Аскрен в октябре 2019 года, но тогда Роса снялась из-за травмы колена. Позже они были перенесены - сначала на UFC Fight Night: Оверим vs. Харрис (отменён), а потом и на UFC Fight Night: Херманссон vs. Вайдман (отменён), но оба раза бой был отложен из-за пандемии COVID-19. Позже они были забронированы для этого события, но бой был отменен в четвертый раз, так как у Росы были проблемы с визой. Она была заменена вернувшейся после перерыва в UFC Джиной Мазани.

 Бой в женском наилегчайшем весе между бывшей чемпионкой KSW Арианой Липски и Луаной Каролиной (был запланирован на UFC on ESPN 8).

Изменения карда 
В связи с тем, что турнир был перенесён из Казахстана в Соединенные Штаты, кроме заглавного боя между Марлоном Мораисом и Петром Яном были также отменены несколько ранее запланированных боёв из-за проблем с визами у бойцов и невозможности их участия в турнире:

 бой в полутяжёлом весе между Хадисом Ибрагимовым и Романом Долидзе; 
 бой в полутяжёлом весе между Гаджимурадом Антигуловым и Клидсоном Абреу; 
 бой в наилегчайшем весе между казахским дебютантом Жалгасом Жумагуловым и Джорданом Эспинозой. 

7 июня стало известно, что из-за транспортных ограничений, связанных с пандемией COVID-19 сразу три спортсменки из Бразилии - Мелисса Гатто, Ариани Липски и Луана Каролина не смогут принять участие в турнире. Бой между Липски и Каролиной отменён. Заменить Гатто на коротком уведомлении согласилась Ханна Сайферс.

На турнире в наилегчайшем весе должны были встретиться Райан Бенуа и Тайсон Нэм. Однако, Бенуа снялся с турнира по неизвестной причине и был заменён дебютантом Заррухом Адашевым.

На турнире в легчайшем весе должен был состояться бой между бывшим претендентом на титул чемпиона в наилегчайшем весе Реем Боргом и Мерабом Двалишвили. Однако, накануне турнира Борг снялся по личным причинам и его на однодневном уведомлении заменил дебютант Густаво Лопес. Бой будет проходить в промежуточном весе (до 140 фунтов).

Перед церемонией взвешивания Деррик Миннер был отстранён от боя из-за проблем со здоровьем и его поединок с Джорданом Гриффином был отменён.

Во время взвешивания Джессика Ай, Карл Роберсон и Заррух Адашев показали вес превышающий лимит соответствующих весовых категорий и бои с их участием проходили в промежуточном весе.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Заррух Адашев не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Карл Роберсон не смог уложиться в лимит средней весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

Джессика Ай не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 25% от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира 

Комментарии

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Марвин Веттори, Мария Агапова, Тайсон Нэм и Кристиан Агилера

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили — 782 000 долларов.  Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $95 000.  Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 1 077 000 долларов.

Последствия турнира 
17 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Кшиштоф Йотко (бывший #15) покинул Топ-15 среднего веса;

 Кортни Кейси (бывшая #15) покинула Топ-15 женского наилегчайшего веса;

 Синтия Кальвильо (бывшая #10) покинула Топ-15 женского минимального веса (смена весовой категории).

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN